Margaret Scriven ha sconfitto Simonne Mathieu 6–2 4–6 6–4.

Teste di serie
 Lolette Payot (ottavi di finale)
 Helen Jacobs (semifinali)
 Simonne Mathieu (finalista)
 Hilde Krahwinkel (secondo turno)
 Mary Heeley (quarti di finale)
 Eileen Fearnley Whittingstall (quarti di finale)
 Josane Sigart (secondo turno)
 Ida Adamoff (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1933